Jan Klamut (żołnierz)
 Jan Klamut (fizyk)